Valentina Visconti – figlia di Gian Galeazzo Visconti e moglie di Luigi di Valois
Valentina Visconti di Cipro – figlia di Bernabò Visconti e Beatrice della Scala e moglie di Pietro II di Lusignano
Valentina Visconti di Orago – figlia illegittima di Bernabò Visconti e moglie di Gentile di Antonio Visconti di Orago
Valentina Visconti – attrice italiana